Села:
 Кривки — Полтавська область, Решетилівський район
 Кривки — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район